Евролига у кошарци
 Евролига у хокеју на трави
 Евролига у фудбалу на песку
 Евролига за науке о животу